Ophionereididae är en familj av ormstjärnor. Ophionereididae ingår i ordningen Ophiurida, klassen ormstjärnor, fylumet tagghudingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Ophionereididae 36 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ormstjärnor
Ophionereididae